Pará, brazilska savezna država
 Vodopadi Pará
 Pará (rijeka), rijeka u Brazilu, rukavac rijeke Tocantins

Vidi 
Para (razdvojba)